23-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил с 9 августа 2014 года по 28 мая 2015 года с участием 10 клубов. Чемпионский титул защитил агдамский «Карабах», завоевавший золотые медали в третий раз в истории.

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

 3 ноября 2014 года было объявлено о снятии с турнира клуба «Араз-Нахчыван». Все результаты матчей с его участием аннулированы. Понижения в классе по итогам сезона не будет.

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 Официальный сайт чемпионата Азербайджана по футболу
 На сайте WildStat

Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан
Футбол
Футбол